Carum carvi, espécie vegetal
 Carum verticillatum, espécie vegetal

Desambiguações de biologia